ALC peut faire référence à :
 acide linoléique conjugué, une famille d'au moins 28 isomères de l'acide linoléique qui se retrouvent spécialement dans la viande et les produits laitiers provenant de ruminants ;
  ;
 Automatic Level Control, en électronique ;
 Amérique latine et Caraïbes, un bloc régional dans le système des Nations-Unies.

ALC : Club de Brawl Stars, actuellement en légendaire III
 en LDC, organisé avec des équipes de 5/6 pour les Ligues de Clubs.